Dans la mythologie grecque, la lamia est une créature monstrueuse avec un buste de femme et un corps de serpent.
 Dans la mythologie basque, la lamia (pluriel  lamiak), est une créature fantastique ou génie avec des pieds palmés.
 Lamia est une hétaïre de la grèce antique, maîtresse du roi Démétrios Ier Poliorcète
 Lamia est une ville grecque.
 Le DAK Lamia est un club de volley-ball de cette ville.
 Lamia est un genre de coléoptères cérambycidés décrit par Fabricius en 1775.
 Le lamia est un animal ressemblant à une souris, et vivant en Nouvelle-Guinée.
 Le lamia est un requin de l'océan Atlantique nord au corps trapu, appelé aussi requin-taupe ou touille (animal).
 En astronomie, (248) Lamia est un astéroïde découvert par Palisa en 1885.
 LAMIA est l'acronyme du « Laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications » de l'Université des Antilles et de la Guyane à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
 LaMia est une compagnie aérienne bolivienne. 
 Lamia est un cours d'eau de l'Ouganda.

Œuvres 

 Lamia est un récit en vers écrit par le poète anglais John Keats (1820).
 The Lamia est le titre d'un morceau du groupe de rock progressif anglais Genesis sur l'album The Lamb Lies Down on Broadway (1974).
 Lamia est un film de Christophe Karabache sorti en 2015.

Prénoms 
 Lamia est un prénom féminin d'origine grecque qui signifie la puissance et l'autorité infinie.
 On trouve ce prénom (en ) souvent chez les filles d’origine maghrébine (exemple : Maroc ou Algérie).

Patronymes 

 Georges Lamia (1933-2014) est un footballeur français.